Atlético Rio Negro Clube (Roraima), een Braziliaanse voetbalclub uit de staat Roraima
 Atlético Rio Negro Clube (Amazonas), een Braziliaanse voetbalclub uit de staat Amazonas